Кунст (,  — «искусство») — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кунст, Иоганн (Яган Куншт) (ум. 1703) — актёр.
 Кунст, Йожеф (1790—1866) — католический прелат, епископ Кошице, архиепископ Калочи.
 Кунст, Карл (1884—1912) — немецкий художник, иллюстратор и график.
 Кунст, Сабина (род. 1954) — немецкий преподаватель высшей школы, политик, член СДПГ. См. также 
 «Кунст и Альберс» — товарищество, открытое немцами из Гамбурга на Дальнем Востоке Российской империи и просуществовавшее вплоть до 1930-х.
 «Маркше́йдер Ку́нст» — музыкальная группа, образованная в 1992 году студентами-маркшейдерами в Санкт-Петербурге.
 Кюнст